Das ManBetX Champion of Champions 2019 war ein Snooker-Einladungsturnier, das vom 4. bis zum 10. November 2019 in der Ricoh Arena von Coventry ausgetragen wurde, die seit der Wiedereinführung des Turniers 2013 traditioneller Spielort ist. Titelverteidiger war Ronnie O’Sullivan, der allerdings im Halbfinale mit 5:6 an Neil Robertson scheiterte. Der Australier gewann anschließend das Endspiel mit 10:9 gegen Judd Trump. Es war das zweite Mal in Folge, dass das Finale über die volle Distanz von 19 Frames ging. Für Robertson war es der zweite Sieg nach 2015.

Preisgeld 
Um 70.000 £ stieg das Preisgeld im Vergleich zum Vorjahr. Alleine die Siegprämie erhöhte sich um 50.000 £, der Rest verteilte sich auf die Plätze 2 bis 4, die Prämien für die Gruppenspiele blieben unverändert.

Teilnehmer 
Eingeladen wurden die Sieger der Profiturniere in den vorangegangenen 12 Monaten angefangen mit dem Titelgewinner des Champion-of-Champions-Turniers im Vorjahr. Da es 28 Turniere gab, aber nur 16 Teilnehmer vorgesehen waren, wurde eine Rangfolge der Main-Tour-Turniere festgelegt mit den Triple-Crown-Turnieren (Weltmeisterschaft, UK Championship und Masters) an der Spitze und dem Shoot-Out und der 6-Reds-WM am Ende. Nachträglich wurden auch noch erstmals die Frauen-WM und zum wiederholten Mal die World Seniors Championship als Qualifikationsturniere außerhalb der Profitour aufgenommen. Damit ergaben sich genau 16 verschiedene Turniersieger. Die Setzreihenfolge richtete sich nach der Wertigkeit der gewonnenen Turniere.

Folgende 16 Spieler hatten sich für das Turnier qualifiziert:

Turnierplan 
Jeweils vier Spieler bildeten eine Gruppe. Jede Gruppe spielte nachmittags zwei K.-o.-Spiele und abends bestritten die Sieger das Gruppenfinale, in dem der Halbfinalteilnehmer ermittelt wurde.

Finale

Century-Breaks 

Sechs Spieler erzielten insgesamt 20 Century-Breaks. Das höchste Break erzielte Mark Allen mit 140 Punkten, die meisten Breaks mit dreistelliger Punktzahl erzielte der Sieger Neil Robertson mit 8 Centurys, davon 5 im Finale.

Quellen

Weblinks 
 Turnierhomepage

Snookerturnier
2019
Snookerveranstaltung 2019
Billardturnier in Coventry